Apotekarnes kan avse:

Apotekarnes Vattenfabrik i Malmö – en vattenfabrik i Malmö 
Apotekarnes vattenfabrik – en tidigare industribyggnad på Gårda i Göteborg
Apotekarnes, Stockholm – ett läskedrycksmärke som numera ägs av Carlsberg
Apotekarnes Droghandel AB - ett tidigare grossisthandelsföretag för läkemedel